Het Wied's zwartpluimpenseelaapje (Callithrix kuhlii)  is een zoogdier uit de familie van de klauwaapjes (Callitrichidae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door Coimbra-Filho in 1985.

Voorkomen 
De soort komt voor in Brazilië.

Externe link 
youtube filmpje etend Wied's zwartpluimpenseelaapje

Klauwaapjes
Endemisch dier uit Brazilië
IUCN-status kwetsbaar